Kol (dinosauriër), geslacht van dinosauriërs
 Kol (patriciërsgeslacht), Nederlands patriciërsgeslacht
 Kol, een witte aftekening op de kop van een dier, bijvoorbeeld de witte vlek op het voorhoofd van een paard of bij de snavel van een gans
 Kol, een oude benaming voor een heks